Женский гэльский футбол (, ) — ирландский национальный игровой вид спорта, разновидность гэльского футбола с участием женских команд. В отличие от традиционного мужского, развитием женского футбола занимается специализированная . Принцип игры тот же: две команды по 15 человек (иногда по 7) играют круглым мячом, передавая его руками или ногами и стремясь забить гол в ворота. Этот вид спорта распространён преимущественно на острове Ирландия (Республика Ирландия и Северная Ирландия), крупнейшие соревнования —  и , в которых соревнуются сборные традиционных графств Гэльской атлетической ассоциации. В 2017 году финал Всеирландского чемпионата установил мировой рекорд года по посещаемости любого финала спортивного турнира с участием женских команд; в 2019 году финал Всеирландского чемпионата по посещаемости уступил только  того же года.

Традиционно наиболее сильными командами являются  и ; также определённых успехов в своё время достигали ,  и . С 2017 года всеирландским чемпионом является Дублин, вышедший недавно на передовые позиции в женском гэльском футболе. За пределами Ирландии в женский гэльский футбол играют на всех континентах, однако костяк игроков там составляют представительницы .

Ключевые отличия в правилах 
В женском гэльском футболе правила от мужского не отличаются почти ничем, кроме следующих положений:
 Используется мяч 4-го размера, а не 5-го, как в мужском.
 Футболистка может подбирать руками мяч прямо с земли, пока она стоит.
 Матчи длятся не 70 минут, как в мужском футболе, а 60 минут.
 Вратарям можно вводить мяч в игру, выбивая его с руки, а не только с газона.
 В отличие от мужского варианта, в женском футболистка может перебросить мяч из одной своей руки в другую.
 В женском футболе может использоваться таймер с сиреной для определения момента, когда завершается игра; если это невозможно, то об окончании матча объявляет судья.
 Запрещена любая силовая борьба и любой контакт корпусов, за исключением «заслонов», как в баскетболе или гандболе.

Хронология развития

Наиболее успешные команды

Примечания 

Гэльский футбол
Женский спорт